El Torneig d'Halle 2019, oficialment conegut com a Noventi Open 2019, és una competició tennística disputada sobre pista de gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 23 de juny de 2019 al Gerry Weber Stadion de Halle, Rin del Nord-Westfàlia, Alemanya.

El tennista suís Roger Federer va guanyar aquest títol per desena ocasió en el seu palmarès, sent el primer torneig en el que aconseguia aquesta fita i unint-se a Rafael Nadal com a únics tennistes que ho han aconseguit. També va esdevenir el tennista més veterà en guanyar un títol individual des de Ken Rosewall el 1977 amb 43 anys.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2019
ATP Tour 2019